Arnold de Fine kan syfta på bland andra:

* Arnold de Fine (omkring 1530–1586), dansk organist och kunglig kapellmästare
 Arnold de Fine (1614–1672), dansk-norsk biskop och historiker